Gassjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gassjön (Gårdsby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (40,7 ha)
Gassjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (17 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn